Мірзоян () — вірменське прізвище. Відомі носії:
 Мірзоян Арарат Самвелович — вірменський політичний та державний діяч.
 Мірзоян Арсен Романович (Арсен Бабурка) — український виконавець, автор усіх своїх пісень.
 Мірзоян Левон Ісайович — радянський державний і партійний діяч.
 Мірзоян Манук-бей — османський державний діяч.
 Мірзоян Едвард Михайлович — вірменський композитор.

Вірменські прізвища